De Bahrain Darts Masters 2023 was het eerste evenement van de World Series of Darts 2023. Het toernooi werd gehouden van 12 tot en met 13 januari in Sakhir.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor dit evenement bedroeg dit jaar £ 60.000.

Gekwalificeerde spelers
De PDC maakte 7 van de 8 elitevertegenwoordigers bekend op 13 december 2022. Michael van Gerwen nam  vanwege familiale redenen niet deel. Op 4 januari 2023 werd Jonny Clayton toegevoegd.

De Aziatische vertegenwoordigers waren zes uitgenodigde spelers en twee winnaars van kwalificatiewedstrijden voor Bahreinse spelers, die werden beslist op 17-18 december 2022.

Schema

Darts in 2023
PDC Pro Tour
Dartswedstrijd in Bahrein